Анн-Жозеф-Тибо де Монморанси (; 15 марта 1773 — 21 октября 1818), граф де Монморанси — французский генерал.

Биография 

Третий сын Анн-Леона II де Монморанси-Фоссё и Шарлотты Анны Франсуазы де Монморанси-Люксембург.

Вместе с семьей эмигрировал в 1790 году. Служил в армии принцев, затем в полку белых кокард, финансировавшемся Англией. В 1795 вместе с другими офицерами-роялистами сопровождал графа де Дама и герцога де Шуазёль-Стенвиля, отправленных Шарлем д'Артуа из Гамбурга с поручением к графу де Пюизе. Судно потерпело крушение у берегов Кале, члены миссии были арестованы, долго находились в плену, затем были депортированы на границу Голландии.

В период Консульства вернулся во Францию, и жил как частное лицо.

В 1814 активно поддержал Реставрацию, сблизившись с главными роялистами столицы, и стал лагерным адъютантом герцога Орлеанского. В награду за оказанные услуги Людовик XVIII в том же году произвел графа де Монморанси в лагерные маршалы, назначил полковником 12-го легиона парижской национальной гвардии и пожаловал в кавалеры орденов Почетного легиона и Святого Людовика. Тогда же Монморанси стал директором королевской зеркальной мануфактуры.

Погиб 21 октября 1818 у Монжерона, на полном ходу выпрыгнув из кареты, когда лошади понесли.

Семья 

Жена (1809): Эуфемия Теодора Валентина де Арши (1787—1858). В браке детей не было. Вторым браком в 1821 вышла за племянника первого мужа барона Анна-Луи-Рауля-Виктора де Монморанси.

Литература 

 Courcelle J.-B.-P., de. Pairs de France, p. 34 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827
 Nouvelle Biographie générale. T. XXXVI. — P.: Firmin Didot frères, 1861, col. 363
 Biographie nouvelle des contemporains [1787—1820]. T. XIV. — P., 1827, p. 74

Дом де Монморанси
Генералы Франции
Французские эмигранты времён Французской революции
Участники Наполеоновских и Революционных войн